Lîlot de la Dent est un îlot revendiqué par la France situé dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Îlot rocheux, il est situé à l'extrémité nord-est de l'archipel dans la baie Pierre-Lejay, au sud de l'île Curie. Il tient son nom de la forme qu'il montre vue de la base Dumont-d'Urville.

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références

Liens externes 
 

Dent